(prononcé « to-gué ») est un type de route de montagne sinueuse qui a donné son nom a un type de course automobile illégal au Japon, se déroulant dans les montagnes aux abords des grandes villes japonaises (Rokkosan, Hakone, Irohazaka, Osaka, Nagano, Tokyo etc.).

Ces courses sont en partie à l'origine de la technique du drift, que le pilote Keiichi Tsuchiya a mis en pratique dans cette discipline à la fin des années 1970.

Type de courses 

Il y a trois principaux types de courses de Touge (elles opposent, toutes, deux concurrents) :
 La chasse au premier
Les voitures se lancent l'une derrière l'autre, la voiture de tête gagne si l'espace entre les deux voitures augmente considérablement, tandis que la voiture suiveuse gagne si elle dépasse la voiture de tête. Si une des deux voitures fait un tête-à-queue ou attrape un accident, l'autre voiture gagne la course. Dans le cas où les deux voitures se suivent, la course est relancée en inversant les positions de départ. Une fois de plus la voiture de tête doit distancer de façon significative le poursuivant, et le poursuivant doit dépasser la voiture de tête, jusqu’à avoir un vainqueur.

Ce style de course est souvent choisi lorsque la route n'est pas assez large pour permettre le départ côte à côte.
 Time attack (contre la montre)
Les concurrents sont chronométrés séparément sur une certaine portion de route, le participant effectuant le meilleur temps gagne la course.
 Grip gambler
Les concurrents sont alignés côte à côte, le premier arrivé à la fin du parcours gagne la course. Lorsqu'il y a une différence de puissance, la voiture la moins puissante part en premier, et la plus puissante s'élance lorsque la voiture la moins puissante a entamé son premier virage.

Annexes

Articles connexes 

 Course de côte

Notes et références 

Sport mécanique
Expression japonaise
Course de côte